Чухово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чухово — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Чухово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чухово — деревня в Кимрском районе Тверской области.